Чжань Цзіньвей і Сюй Іфань були чинними чемпіонками, але цього разу Сюй вирішила взяти участь у турнірі в Гуанчжоу. Чжань грала в парі з Сюй Цзеюй, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Мона Бартель і Менді Мінелла. 

Лара Арруабаррена і Ірина-Камелія Бегу виграли титул, у фіналі перемігши пару Бартель і Мінелла з рахунком 6-3, 6-3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Тур WTA 2014
2014
2014 у південнокорейському спорті